

Noms 
ID peut désigner :
 Id Software, la société de développement de jeux vidéo ;
 id, un démonstratif latin signifiant cela, ça (utilisé dans l'expression id est, équivalente de c'est-à-dire) ;
 id, un lieu de la seconde topique freudienne, mot latin choisi en anglais pour traduire l'allemand 'das Es' (id, ego, super-ego) ;
 Citroën ID, modèle de véhicule automobile (années 1960).

Oeuvres

Cinéma 
 I.D., le titre original du film Hooligans de Philip Davis, sorti en 1995 ;
 I.D., un film indien de Kamal K.M, sorti en 2012 ;

Musique 

 ID, un album du groupe Siddharta sorti en 1999 ;
 ID, un album du groupe japonais dream sorti en 2004 ;
 ID, la  de Nanase Aikawa, sorti sous le label Avex Trax le  au Japon ;
 ID, une chanson de Kygo datant de 2015 ;
 ID, un album de Dimash Qudaibergen.

Abréviations 
ID peut signifier :
 idée ;
 identifiant, utilisée notamment en informatique (programmation, tables des bases de données, etc.) ; 
 courant circulant entre la source et le drain dans un transistor à effet de champ en électronique ;
 id. est l'abréviation du mot latin idem, qui signifie « le même », ou « la même chose » ; id. s'utilise dans les contextes clairs pour éviter les répétitions de noms (ne pas confondre avec ibidem ou « ibid. », qui signifie « au même endroit » et ne s'emploie que pour éviter la répétition d'un nom de lieu).

Sigles 
ID peut signifier :
 , sigle anglo-saxon qui désigne en droit toute pièce d'identité, permis, carte scolaire ou de bibliothèque ;
 Identité et démocratie, groupe politique au Parlement européen, fondé dans le sillage de l'ENL) ;
 Intelligent design (en français, dessein intelligent) ;
 Izquierda democrática (en français, Gauche démocratique), un parti politique équatorien ;
 information documentaire ;
 inter-disciplinary (en français, inter-disciplinaire).

Codes 
ID peut signifier :
 Indonésie, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 Indonésie, selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .id ;
 indonésien, selon la norme ISO 639 des codes de langues ;
 Idaho, dans la liste des codes des États des États-Unis, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays). (voir ISO 3166-2:US).

Autres 
 ID, un outil d'édition en ligne pour OpenStreetMap ;
 i-D, magazine de mode britannique ;
  (The International Design Magazine), un magazine couvrant l'art, le commerce et la culture du design (1954-2010) ;
 Internet Draft, série documents publié par Internet Engineering Task Force ;
 Id, The Greatest Fusion Fantasy un manhwa 2002 de Kim Dae-woo ;
 Investigation Discovery, chaine de Discovery Communications créée en 1996.
 Volkswagen ID, une gamme de voitures électriques à batteries fabriquées par le constructeur automobile allemand Volkswagen.

Abréviation
Code